WFC Rossijanka er en russisk fodboldklub for kvinder, baseret i Khimki.

Aktuel trup
Pr. 6. oktober 2016

Forhenværende landsholdsspillere

  Aline Pellegrino
  Cristiane de Souza
  Ester dos Santos
  Fabiana da Silva
  Christina Julien
  Georgiana Birțoiu
  Sofia Jacobsson
  Tetyana Chorna
  Oksana Yakovyshyn
  Iryna Zvarych
  Nadezhda Kharchenko
  Olga Petrova
  Natalia Russkikh
  Elena Schegaleva
  Natalia Shlyapina
  Tatyana Skotnikova
  Nompumelelo Nyandeni
  Park Eun-sun

Deltagelse i UEFA turneringer

Referencer 

Rossijanka